Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 170-es, továbbá -es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 170-es busz (Budapest)
 170-es busz (Budapest, 1985–1993)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1990–2008)megszűnt